Marton Katalin
 Marton Katalin (1941–2019) magyar matematikus
 Marton Katalin (1956–2004) magyar színésznő
Marton Kati
 Marton Kati (1949–) magyar származású amerikai írónő